Lecchi bezeichnet die italienischen Orte

 Lecchi in Chianti (auch Lecchi di Gaiole), einen Ortsteil von Gaiole in Chianti.
 Lecchi di Staggia, einen Ortsteil der Gemeinde Poggibonsi nahe Staggia Senese.

sowie die Personen
 Alberto Lecchi (Regisseur)
 Angelo Lecchi (Radfahrer)
 Giovanni Antonio Lecchi (Mathematiker)
 Stefano Lecchi, italienischer Fotograf und Maler